Wimbledon 2019 představoval 133. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny a 52. v otevřené éře – nejstaršího turnaje světa, který se konal od pondělí 1. července do neděle 14. července 2019. Grand Slam probíhal tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a All England Club. Jednalo se o jediný travnatý major, který se stal součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů a šampioni dvouhry obdrželi prémii 2 350 000 liber.

Wimbledon 2019 byl prvním ročníkem, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující, závěrečné sadě následoval sedmibodový tiebreak. Premiérově také postoupilo šestnáct kvalifikantek ze 128členného pole do ženské dvouhry namísto tradičních dvanácti kvalifikantek z 96 startujících. Ženský kvalifikační turnaj se tak přizpůsobil mužské polovině. Poprvé se odehrála dvouhra a čtyřhra kvadruplegiků.

Druhý největší dvorec areálu kurt č. 1 získal od roku 2019 zatahovací střechu a v rámci rekonstrukce byla navýšena jeho kapacita na 12 345 diváků.

Obhájci titulů v singlových soutěžích byli první hráč světa Novak Djoković ze Srbska a v ženské dvouhře německá světová pětka Angelique Kerberová. Djoković získal pátou wimbledonskou trofej a jako první muž starší 30 let v open éře titul obhájil. Simona Halepová se ve Wimbledonu stala prvním rumunským finalistou dvouhry a následně i šampionem. 33letá Češka Barbora Strýcová postoupila do semifinále jako nejstarší debutantka v této fázi dvouhry grandslamu.

Do soutěží zasáhli tenisté z 69 států, v čele se 108 Američany a 89 Brity. Nejvyšší počet tří vítězů získalo Nizozemsko a Česko.

133. ročník 

133. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přemístil v roce 1922.

Z celkového počtu čtyřiceti travnatých dvorců bylo pro grandslam využito osmnáct (centr a kurty č. 1–18, vyjma č. 13) včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 14 979 diváků, kurtu č. 1, jenž pojmul 12 345 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců v Aorangi Parku a Southlands College sloužilo pro trénink. Šířka základní čáry činila 10 cm, ostatních čar pak 5 cm.

Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006, bylo umístěno na třech největších dvorcích a dále na kurtech č. 3, 12 a 18. K odehrání pořadatelé naplánovali 675 zápasů. Do turnaje včetně kvalifikací zasáhlo přibližně 790 tenistů. Akreditováno bylo 3 250 médií.

Grand Slam probíhal mezi 1. až 14. červencem 2019 a zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, turnaj legend, a také dvouhry se čtyřhrou vozíčkářů i kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Mezi 24. až 27. červnem 2019 se konaly kvalifikační turnaje v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton.

Oficiální míče dodala firma Slazenger, jejíž spolupráce s klubem od roku 1902 znamenala nejdelší partnerství v historii sportovního vybavení. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 360 rozhodčích (hlavních a čárových), 250 sběračů a 22 fyzioterapeutů. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypouštěn jestřáb. Vysílací práva vlastnila veřejnoprávní stanice BBC, s níž pořadatelé v roce 2016 prodloužili smlouvu do roku 2024. Akreditovalo se 3 250 médií Tradiční večeře šampionů se uskutečnila v Guildhallu.

Vítězové 
Mužskou dvouhru popáté vyhrál 32letý Srb Novak Djoković, který vybojoval šestnáctý grandslamový titul. Jako první hráč starší 30 let tak dokázal v otevřené éře trofej obhájit. Stal se i prvním wimbledonským šampionem od Boba Falkenburga z roku 1948, jenž zvítězil po odvrácení mečbolové hrozby ve finále.

První wimbledonský titul v ženské dvouhře získala 27letá Rumunka Simona Halepová, jež si po trofeji na French Open 2018 odvezla druhý kariérní grandslam. Stala se i první rumunskou finalistkou a šampionkou turnaje ve dvouhře, bez rozdílu pohlaví. Ve finále vytvořila jen tři nevynucené chyby, nejméně ve wimbledonské historii těchto zápasů. 

Mužskou čtyřhru ovládli Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, kteří se stali první ryze kolumbijskou dvojicí, jež vyhrála grandslam. Oba si připsali premiérovou grandslamovou trofej v mužském deblu a bodový zisk je debutově posunul do čela světové klasifikace ATP ve čtyřhře.

V ženské čtyřhře triumfovaly Tchajwanka Sie Su-wej a Češka Barbora Strýcová, které prošly soutěží bez ztráty setu jako první dvojice od sester Williamsových v roce 2009. Strýcová se do finále grandslamu probojovala poprvé v kariéře a po turnaji se premiérově posunula na vrchol deblového žebříčku WTA. Sie vybojovala třetí grandslamovou trofej, když navázala na triumfy z Wimbledonu 2013 a French Open 2014.

Ve smíšené čtyřhře zvítězila tchajwansko-chorvatská dvojice Latisha Chan a Ivan Dodig, jejíž oba členové získali třetí grandslamovou trofej z mixu. Po výhře na French Open 2019 si připsali tzv. Channel Slam, tituly z grandslamů na obou stranách Lamanšského kanálu v jedné sezóně.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Sam Querrey – 122 /  Serena Williamsová – 47;
 Nejrychlejší podání:  Nick Kyrgios –  /  Serena Williamsová – ;
 Nejvíce dvojchyb:  Benoît Paire – 32 /  Dajana Jastremská – 26;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  John Isner – 185 z 245 (76 %) /  Monica Niculescuová – 135 ze 164 (82 %);
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  Ivo Karlović – 132 ze 152 (87 %) /  Ashleigh Bartyová – 99 ze 117 (85 %);
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po druhém podání:  Stan Wawrinka – 60 z 88 (68 %) /  Zarina Dijasová – 12 z 18 (67 %);
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po prvním podání:  Roger Federer – 156 /  Simona Halepová – 128;
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po druhém podání:  Roger Federer 180 /  Alison Riskeová – 137;
 Nejvíce vyhraných brejkbolů:  Novak Djoković – 37 /  Simona Halepová – 35;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 45 míčů a byla odehrána v semifinále mezi Srbem Novakem Djokovićem a Španělem Robertem Bautistou Agutem za stavu 6–2, 4–6, 4–2 a 40:40 z pohledu Djokoviće, který výměnu vyhrál. Jednalo se o nejdelší wimbledonskou výměnu od roku 2005, kdy bylo měření zahájeno.
 Nejdelší ženské výměny trvaly 32 míčů a byly odehrány mezi Američankou Coco Gauffovou a Slovinkou Polonou Hercogovou ve třetím kole. Poprvé za stavu 6–3, 6–7 a 0:0 z pohledu Gauffové, která výměnu vyhrála, a podruhé za stavu 6–3, 6–7, 4–5 a 40:40 z pohledu Gauffové, která výměnu opět vyhrála.
 Výzvy:
 V mužské dvouhře si hráči vyžádali 782 výzev, z nichž 199 vedlo ke změně původního rozhodnutí. Dvacet pět z třiceti výzev Rogera Federera bylo chybných.
 V ženské dvouhře si hráčky vyžádaly 478 výzev, z nichž 108 vedlo ke změně původního rozhodnutí. Patnáct ze šestnácti výzev Dajany Jastremské bylo chybných.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2019 byl proti předešlému ročníku navýšen o 4 miliony liber (o 11,8 %) a dosáhl částky 38 000 000 liber. Vítězové dvouher si připsali 2 350 000 liber (cca 67 milionů korun), což představovalo meziroční nárůst o 100 tisíc liber.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži 

Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.
  Borna Ćorić → nahradil jej  Brayden Schnur
  Juan Martín del Potro → nahradil jej  Paolo Lorenzi
  Mackenzie McDonald → nahradil jej  Denis Istomin

Ženy 

Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.
  Bianca Andreescuová → nahradila ji  Kristýna Plíšková
  Dominika Cibulková → nahradila ji  Marie Bouzková
  Jekatěrina Makarovová → nahradila ji  Světlana Kuzněcovová
  Jevgenija Rodinová → nahradila ji  Lauren Davisová
  Coco Vandewegheová → nahradila ji  Ivana Jorovićová
  Věra Zvonarevová → nahradila ji  Christina McHaleová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Seniorské legendy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží. Systém přidělování divokých karet byl zaveden v roce 1977.

Smíšená čtyřhra 
  Jay Clarke /  Coco Gauffová
  Scott Clayton /  Sarah Beth Greyová
  Evan Hoyt /  Eden Silvaová
  Jonny O'Mara /  Naomi Broadyová
  Joe Salisbury /  Katy Dunneová

Kvalifikanti 
Sedmnáct mužů a devatenáct žen postoupilo do hlavních soutěží z kvalifikací dvouher. Turnaj se odehrával mezi 24. až 27. červnem 2019 v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton. Účast měli zajištenou tenisté figurující mezi 105. až 232. místem na žebříčcích ATP a WTA.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních singlových soutěžích žebříčkové ochrany:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  

 
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019